Giuseppe Accoramboni – cardinale italiano
 Vittoria Accoramboni – nobile italiana